Point Pleasant (New Jersey)
Point Pleasant (Ohio)
Point Pleasant (West Virginia)
Point Pleasant Beach (New Jersey)
Point Pleasant (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie